Премия «Сезар» за лучший короткометражный документальный фильм () — награда французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручалась с 1977 по 1991 год. С 1992 года короткометражные документальные фильмы представлены в категории: «Лучший короткометражный фильм», наравне с игровыми и анимационными лентами. В 2007 году была учреждена категория за лучший документальный фильм, в которой представлены полнометражные документальные картины.

Список лауреатов и номинантов

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов премии «Сезар» за лучший короткометражный документальный фильм на официальном сайте 
 Премия «Сезар» на сайте IMDb 

Сезар (кинопремия)